

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 9 podstawowych

 Biała Góra – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Nowe Miasto
 Biała Góra – część miasta Sanok
 Biała Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Biała Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Biała Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Dobryszyce
 Biała Góra – część wsi Śladów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów 
 Biała Góra – część wsi Kończyska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Biała Góra – część wsi Zdonia w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn 
 Biała Góra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Biała Góra – osada w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Biała Góra – część wsi Wiele w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Biała Góra – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum
 Biała Góra – część wsi Kołaczkowice  w woj. świętokrzyskim, w  pow. Buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Biała Góra – część wsi Dzierążnia w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Biała Góra – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa
 Biała Góra – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Międzyzdroje
 Biała Góra – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino

Wzniesienia w Polsce 
 Biała Góra – wzniesienie o wysokości 153,1 m n.p.m. na Równinie Garwolińskiej, w lesie Celestynowskim, w okolicy drogi krajowej nr 50
 Biała Góra – wzniesienie w pasmie Gór Słonnych, nieopodal Sanoka
 Biała Góra – wzniesienie w Pasmie Wolińskim, nad Morzem Bałtyckim
 Biała Góra – szczyt w Górach Świętokrzyskich
 Biała Góra – wzniesienie na Wyżynie Miechowskiej
 Biała Góra – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej, w pobliżu Paczółtowic
 Biała Góra – wzniesienie morenowe w Poznaniu
 Biała Góra – szczyt w Paśmie Radziejowej
 Biała Góra – wzniesienie w Augustowie

Inne 
 Biała Góra – dawna nazwa wsi Szydłowo
 Biała Góra – wzniesienie w stolicy Czech Pradze

Zobacz też 
 Białogóra
 Bitwa na Białej Górze
 Biała Góra (obszar Natura 2000)
 Kopalnia Biała Góra
 Belgern